Гоффен, Давид (род. 1990) — бельгийский теннисист.